Dyar ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Dyar (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin, Mental-Health Ratgeber, Comiczeichnerin, Autorin, Regisseurin und Scream Queen
 Harrison Gray Dyar, Jr., (1866–1929), US-amerikanischer Entomologe

Siehe auch:
 Dyar's Law
 Dyer